Dugulescu:
 Petru Dugulescu (1945, Chelmac (), Arad  2008, Timișoara)
 Marius Cristinel Dugulescu (* 1974, ?), un politician român (ales în județul Timiș)

Nume de familie românești